Carrer de la Guàrdia (Gósol), carrer al berguedà
 Habitatge al carrer de la Guàrdia, 10 (Tossa de Mar), carrer de Tossa de Mar